Кичин — фамилия.

Известные носители

В

См. также 
 
 Кичина, Виктор Валерьянович (1937—2009) — профессор, доктор наук, Заслуженный деятель науки Российской Федерации.